Джим Грегори Эворд () — приз, ежегодно вручаемый лучшему генеральному менеджеру Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Победителя выбирают генеральные менеджеры лиги, журналисты, и скауты НХЛ. Премия названа в честь Джима Грегори, который был директором центральной службы скаутов НХЛ.

Победители

Примечания 

Награды Хоккейной лиги Онтарио
Награды, появившиеся в 2020 году